Esthétique, discipline et concept philosophique liés notamment au beau, à l'art.
 L'esthétique, comme domaine des métiers de la beauté (soin du corps, esthéticien, chirurgie esthétique...).
 Esthétisme, mouvement artistique et littéraire britannique de la fin du  et du début du .
 Esthétique transcendantale, correspond pour Emmanuel Kant à l'étude des formes a priori de la sensibilité.

Voir aussi 
Ouvrages :
 Æsthetica ou Esthétique, ouvrage d'esthétique publié en 1750 par Alexander Gottlieb Baumgarten.
 Combats esthétiques, recueil d'articles de critique d'art de l'écrivain Octave Mirbeau (1848-1917).
 Leçons sur l'esthétique ou Esthétique, cours d'esthétique de Georg Hegel publiés à titre posthume (1835-1838).